Мурыгинское сельское поселение — муниципальное образование в составе Починковского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Мурыгино.

Географические данные 
 Расположение: северная часть Починковского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Лосненским сельским поселением
 на востоке — с Переснянским сельским поселением
 на юге — с Прудковским сельским поселением
 на юго-западе — с Ивановским сельским поселением
 на западе и севере Смоленским районом

 По территории поселения проходит автодорога  Орёл — Витебск.
 Крупные реки Сож, Россажа.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года в Мурыгинское сельское поселение к 1 января 2019 года были включены все населённые пункты упразднённых трёх сельских поселений: Ивановского, Лосненского и Переснянского.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 63  населённых пункта:

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является Наумов Игорь Васильевич.

Экономика 
Льнозавод в одноимённой деревне, несколько сельхозпредприятий.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Муниципальные образования Починковского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Починковского района Смоленской области